Sinapsa je stična točka nevronov; mesto na katerem signali prehajajo z nevrona na nevron. Sinaps je več vrst:

 električna sinapsa
 imunska sinapsa
 kemična sinapsa

Nasplošno se termin sinapsa (brez vrstnega pridevnika) sicer nanaša na kemično sinapso.